

Косиська — село в гміні Вондроже-Вельке Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Косиська — село в гміні Єжув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства